Общественное движение «Мир Луганщине» — общественное движение в самопровозглашённой Луганской Народной Республике, члены которого имеют большинство (35 представителей) в Народном Совете ЛНР.

За «участие в незаконных „выборах“» движение находится под международными санкциями Евросоюза, Великобритании, Канады и ряда других стран

История 
ОД «Мир Луганщине» было создано перед выборами в Народный Совет ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. Ранее было принято решение не создавать в республике политических партий, а узаконить только общественные организации. Первой зарегистрированной общественной организацией на территории ЛНР была ОД «Мир Луганщине».

На выборах, которые не были признаны мировым сообществом, как и сама республика в целом, представители движения получили большую поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов — 69,42 % от общего числа проголосовавших граждан и получив 35 из 50 мест.

Описание 
Организация выступает за тесные связи с Россией. Ранее логотипом движения являлся белый голубь мира на фоне синего неба. Территориальные органы движения имеются в каждом муниципалитете (городе и районе) республики.

Руководство 
Председателем движения является Леонид Пасечник с 17 февраля 2018 года. До политического кризиса председателем движения являлся Игорь Плотницкий, который также занимал должность главы ЛНР (до 25 ноября 2017). Заместителями Председателя являются бывший спикер парламента Владимир Дегтяренко и министр МЧС республики Сергей Иванушкин. Руководителем исполнительного комитета является спикер парламента Денис Мирошниченко. На учредительном собрании 6 октября 2014 года 217 делегатов от территорий и трудовых коллективов, общественных деятелей, утвердили Устав и Программу Движения. Премьер-министр ЛНР Геннадий Цыпкалов был избран руководителем исполнительного органа, председатель парламента Алексей Карякин — председателем Центральной ревизионной комиссии. После отставки Цыпкалова руководителем исполнительного комитета стала Марина Филиппова.

См. также 
 Луганский экономический союз

Ссылки 

Политические партии Луганской Народной Республики